Bundestagswahlkreis 170 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Schwalm-Eder (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Kassel (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Nürtingen (1976)
 Bundestagswahlkreis Nürtingen – Böblingen (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Ulm (1949 bis 1961)